

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera
Cresciuto nel FC Sequence, nel 2019 approda in Europa firmando con il . Nel 2020 si trasferisce al  con cui debutta fra i professionisti il 15 febbraio giocando l'incontro di prima divisione ceca perso 2-0 contro il .

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2021.

Presenze e reti nei club

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale guineana